«Нови-Сад» () — бывший сербский хоккейный клуб из города Нови-Сад. Основан в 1998 году. Расформирован в 2009 году. Выступал в Сербской хоккейной лиге.

История 
Хоккейный клуб «Нови-Сад» был создан в 1998 году. Команда дважды играла в финале Сербской хоккейной лиги. В сезоне 1998/99 команда уступила хоккейному клубу «Воеводина» со счётом 2:0, а в сезоне 2007/09 — «Партизану» со счётом 3:0. Клуб провёл два сезоне в . В 2009 году команда была расформирована.

Достижения 
 Чемпионат Сербии по хоккею:
 Серебряный призёр (2)  : 1999, 2008

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте hockeyarenas.net

Хоккейные клубы Сербии
Хоккейные клубы, основанные в 1998 году
Хоккейные клубы по алфавиту